

Organisations s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église 

 Semaines sociales de France, créées en 1904
 Semaines sociales d'Espagne (Semanas sociales de España) créées en 1906
 Semaines sociales italiennes (Settimane sociali) créées en 1907
 Semaines sociales belges initiées en 1908 par Georges Rutten
 Semaines sociales du Canada, de 1920 à 1962
 Semaines Sociales de Beyrouth, créées en 1940 (relancées au début des années 2000)
 Semaines sociales européennes belgo-néerlandaises (Europese sociale week), créées en 1997

Publications 

 Semaine Sociale Lamy, hebdomadaire juridique français spécialisé dans le droit social